Allan Roberts (1943-1990) – politico britannico
Allan Roberts (1905-1966) – musicista statunitense
Matthew Allan Roberts – nuotatore australiano